

JСписок